Ben Hermans (1986-), coureur cycliste belge ;
 Charles Hermans (1939-1924), peintre belge ;
 Femke Hermans (1990-), boxeuse belge ;
 Joseph Hermans, archer belge ;
 Loek Hermans (1951-), homme politique néerlandais ;
 Marc Hermans, homme politique belge bruxellois ;
 Marcel Hermans (1944-), footballeur belge ;
 Margriet Hermans (1954-), femme politique belge ;
 Mathieu Hermans (1963-), coureur cycliste néerlandais ;
 Michel Hermans, politologue belge ;
 Paul Hermans (1898-1972), peintre et graveur belge
 Toon Hermans (1916-2000), chanteur néerlandais ;
 Willem Frederik Hermans (1921-1995), écrivain néerlandais.